Quiché steht für:
 einen Volksstamm der Maya, siehe Quiché (Volk)
 die Sprache dieses Volksstamms, siehe Quiché-Sprache
 ein Departamento in Guatemala, siehe Quiché (Departamento)